Александр Александрович Каасик (; 14 февраля 1908, Таллин — 8 января 1994, там же) — эстонский советский скульптор. Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1958), профессор.

Биография 
Четвёртый, младший сын в семье фабричного рабочего, музыканта-любителя. Отец умер от пневмонии 8 января 1908 года, ещё до рождения сына Александра.

Учился в Таллинской 8-ми классной школе (1917—1924), затем — в Эстонской академии художеств
(1924—1931).

Был свободным художником с 1931 по 1941 год, работал, главным образом, в Таллине. В 1941 году был мобилизован в Красную Армию, с 1943 по 1944 год работал художником в Москве. С 1944 по 1982 год преподавал скульптору в Эстонской академии художеств, доцент с 1955 года, профессор с 1965 года и профессор-консультант с 1973 года. Заведующий кафедрой скульптуры с 1946 по 1955 год.

Похоронен 13 января 1994 года на Лесном кладбище.

Известные работы 

Памятник М. И. Калинину (1950, Сталинградская (ныне — Башенная) площадь, Таллин, архитектор А. Алас, снесён в 1990 году, статуя в экспозиции Музея оккупаций в Таллине)

Памятник Сталину в Пярну (1952)

Памятник Сталину в Йыгева (1952—1957)

Памятник делегатам I съезда профсоюзов Эстонии (1963, Таллин, Тоомпарк)

Скульптура «Сестра милосердия» Каасика в 1939 году была объявлена ​​художественным памятником как «художественная ценность Таллина, связанная с функциональной архитектурой».

Бюст Карла Меннинга (1970) и барельеф Георга Отса (соавтор Волков, 1980)

Литература 
Aleksander Kaasik. (eesti skulptor) Leo Soonpää. 1959a

Примечания

Ссылки 
Артру.инфо

Каталог выставки, 1956

Skulptor Aleksander Kaasik valmistamas NSVL rahvakunstniku Gustav Ernesaksa skulptuuri.

Генеалогия. Каасик

Посмертные дети
Скульпторы СССР
Заслуженные деятели искусств Эстонской ССР
Преподаватели Эстонской академии художеств
Похороненные на Лесном кладбище Таллина